Autobus bezeichnet: 
 ein Fahrzeug, siehe Omnibus
 die Schlussgruppe im Radsport, siehe Gruppetto

Siehe auch:

Oberleitungsautobus
Schienenautobus